Лукайнена-де-лас-Торрес () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Филабрес-Табернас. Занимает площадь 123 км². Население 671 человек (на 2010 год). Расстояние 53 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Lucainena de las Torres
 Lucainena de las Torres

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии